Loro puede referirse a:
 La familia de aves Psittacidae.
 El nombre común de la planta Prunus laurocerasus.
 El nombre común de la planta Prunus lusitanica.
 Loro Huasi, localidad del Departamento Santa María en la provincia argentina de Catamarca.
 El historietista francés Jean-Marc Laureau, más conocido como Loro. 
 En Chile puede referirse a un moco, una sustancia viscosa de origen biológico.

Referencias